Depkin ist der Familienname folgender Personen:

 Liborius Depkin (1652–1708), lutherischer Geistlicher und Sprachforscher
 Liborius Depkin (1661–1710), lutherischer Theologe, Neffe des Vorhergehenden